Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 1998 spelades mellan den 11 augusti 1996 och 27 juli 1997.

Preliminär kvalomgång

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
1996 i Afrika
1997 i Afrika
Fotbollsåret 1996
Fotbollsåret 1997